El Bosque est une expression espagnole qui se traduit par « la forêt ».

 El Bosque, une commune du Chili ;
 El Bosque, une ville de l'État du Chiapas, au Mexique ;
 El Bosque, une ville de la province de Cadix en Espagne ;
 El Bosque, une ville de la province de Cantabrie en Espagne.

 El Bosque, un film espagnol.